Alfred Daul (1895-1973), homme politique français ;
 Joseph Daul  (né en 1947), homme politique français.

 Daul Kim (김다울, en coréen) (1989-2009), mannequin sud-coréen.